Conga (span.) (Plural Congas) steht für:

 Conga (Trommel), eine Handtrommel
 Conga (Tanz), einen kubanischen Volkstanz im 4/4-Takt
 Conga (Karnevalsrhythmus), einen kubanischen Karnevalsrhythmus
 Conga (Software), ein Verwaltungswerkzeug für Multi-Computercluster-Umgebungen
 Conga (Lied), ein Lied von Miami Sound Machine
 Conga-Bergbauprojekt der Goldmine Yanacocha in der peruanischen Region Cajamarca

Conga ist außerdem der Familienname folgender Personen:

 Pedro Conga, puerto-ricanischer Salsa-Musiker, Sänger und Perkussionist

Siehe auch:
 Konga